Sarah Connor – niemiecka piosenkarka
 Sarah Connor (album) 
 Sarah Connor – fikcyjna bohaterka filmu Terminator
 Terminator: Kroniki Sary Connor – amerykański serial sf